Fris steht für:

 Frideswida (um 650/700–um 727/735), englische Äbtissin und Heilige 

Fris oder Friš ist der Familienname folgender Personen:

 Iryna Fris (* 1974), ukrainische Politikerin
 Jan Friš (* 1995), tschechischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Kristijan Fris (* 1984), serbischer Ringer
 Maria Fris (1932–1961), deutsche Balletttänzerin und Primaballerina

Siehe auch:
 Fries (Begriffsklärung)
 Friess
 Frieß
 Friesz
 Friis
 Freeze
 Vries